Skujenieks ist der Familienname folgender Personen:

 Knuts Skujenieks (1936–2022), lettischer Dichter
 Marģers Skujenieks (1886–1941), lettischer Politiker und Ministerpräsident